Manuel Ferrer puede hacer referencia a:
Manuel Ferrer, (1902-m. después de 1946),  abogado, profesor universitario argentino, y ministro de Gobierno e Instrucción Pública de varias provincias.
Manuel Ferrer Muñoz (1920-2009), conocido como el Padre Ferrer, fue un sacerdote jesuita, montañero y naturalista español.
Manuel Ferrer Regales (1927-2018), catedrático español de geografía en las universidades de Oviedo y de Navarra.